est la formule brute de plusieurs isomères.

 bakuchiol, numéro CAS , racémique
R-(–)-bakuchiol, numéro CAS 
S-(+)-bakuchiol, numéro CAS 
 estra-1,3,5(10)-trién-3-ol, numéro CAS 
 4-[(1R,2R,5R)-5-éthényl-5-méthyl-2-(1-méthyléthényl)cyclohexyl]-phénol, numéro CAS 
 4-[(1S,2S,5R)-5-éthényl-5-méthyl-2-(1-methyléthényl)cyclohexyl]-phénol, numéro CAS 
 1,3-bis(1,1-diméthyléthyl)-2-naphthalénol, numéro CAS 
 octyl-1-naphthalénol, numéro CAS 
 1-octyl-2-naphthalénol, numéro CAS 
 4-octyl-1-naphthalénol, numéro CAS